Szewczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Szewczyk (1950–2001), polnischer Maler und Bildhauer
 Barbara Wolnicka-Szewczyk (* 1970), polnische Florettfechterin
 Hans Szewczyk (1923–1994), deutscher forensischer Psychiater und Psychologe
 Maciej Szewczyk (* 1994), deutsch-polnischer Fußballspieler
 Małgorzata Łucja Szewczyk (1828–1905), polnische Ordensgründerin und Selige 
 Roman Szewczyk (* 1965), polnischer Fußballspieler
 Szymon Szewczyk (* 1982), polnischer Basketballspieler
 Thomas Szewczyk (* 1992), polnischer Basketballspieler
 Wojciech Szewczyk (* 1994), polnischer Poolbillardspieler
 Zbigniew Szewczyk (* 1967), polnischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ševčík
 Šefčík
 Schefczyk
 Scheffczyk
 Szewczuk